Vivar puede referirse a:

Personas:

 Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid.
 Gerónimo de Vivar, cronista de la conquista española de Chile.
 Édgar Vivar, actor cómico mexicano.
 Bartolomé Vivar, militar chileno de la Guerra del Pacífico.
 Ángel Manuel Vivar Dorado, futbolista español.
 Juan Bautista de Vivar, repentista del Siglo de Oro.

Lugares:
 Vivar o Vivar del Cid, municipio de la provincia de Burgos (España).
Quintanilla Vivar, municipio de la misma provincia.
Vivar de Fuentidueña, localidad de la provincia de Segovia (España).